Lütgenau ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Lütgenau (1857–1931), deutscher Reichstagsabgeordnete der SPD
 Stefan August Lütgenau (* 1964), deutscher Historiker